Jos van der Vleuten – ciclista su strada, ciclocrossista e pistard olandese
 Maikel van der Vleuten – cavaliere olandese